

Lokalizacje

Niemcy 
 Reichertshausen – dzielnica Neudenau
 Reichertshausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm

Zobacz też 
 Reichartshausen